Peretshofen ist der Ortsname von

 Peretshofen (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Peretshofen (Mammendorf), Ortsteil der Gemeinde Mammendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern